On Through the Night — перший студійний альбом англійської групи Def Leppard, який був випущений 14 березня 1980 року.

Композиції 
 Rock Brigade - 3:09
 Hello America - 3:27
 Sorrow Is a Woman - 3:54
 It Could Be You - 2:33
 Satellite - 4:28
 When the Walls Came Tumbling Down - 4:44
 Wasted - Clark, Elliott	3:45
 Rocks Off - 3:42
 It Don't Matter - 3:21
 Answer to the Master - 3:13
 Overture - 7:44

Джерела 
 On Through the Night  allmusic
 On Through the Night  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Def Leppard